Telemark – region administracyjny (fylke) w Norwegii
 Telemark – pasmo górskie w Norwegii
 telemark – styl lądowania w skokach narciarskich
 narciarstwo telemarkowe
 Batalion Telemark – norweska zmechanizowana jednostka szybkiego reagowania